I comuni della Puglia sono i comuni italiani presenti nella regione Puglia. Sono 257 e sono così suddivisi (al 15 maggio 2019):
41 alla città metropolitana di Bari.
10 alla provincia di Barletta-Andria-Trani.
20 alla provincia di Brindisi.
61 alla provincia di Foggia.
96 alla provincia di Lecce.
29 alla provincia di Taranto.

Lista

Variazioni amministrative 
Con L.R. n. 3 del 9 aprile 1993 è stato istituito, a decorrere dal primo maggio 1993, il comune di Statte, mediante scorporo di territorio dal comune di Taranto.

Con L. n. 148 dell'11 giugno 2004 è stata istituita, a decorrere dal 27 luglio 2009, la provincia di Barletta-Andria-Trani, mediante scorporo di territorio dalle province di Bari e Foggia.

Con L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019 è stato istituito, a decorrere dal 15 maggio 2019, il comune di Presicce-Acquarica, mediante la fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo.

Note

Comuni della Puglia
Puglia
Liste relative alla Puglia